FINA Water Polo World League 2005 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World League 2005 – competizione di pallanuoto femminile